Miejscowości na Portoryko:
 Aguada – miejscowość w gminie Aguada
Gminy w Portoryko:
 gmina Aguada – gmina na Portoryko
Gminy w Kolumbii:
 Aguada – gmina w Kolumbii